Lora ima više značenja:
 Lora, Reggio Emilia
 Lora, Verona
 Lora, Vicenza
 Lora (film)